Пётр Петро́вич Пе́рцов (, Казань — 19 мая 1947, Москва) — русский поэт, прозаик, , издатель, искусствовед, , ,  и мемуарист. Один из инициаторов символистского движения в русской литературе. Близкий друг Д. Мережковского, В. Розанова, В. Брюсова, Ф. Сологуба, Вяч. Иванова.

Происхождение 
Пётр Петрович происходил из старинного дворянского рода. Его дяди Эраст, Владимир и Константин были корреспондентами «Колокола» А. И. Герцена. Ещё один дядя — Александр.

Ранние годы 
Пётр Петрович, сын младшего из братьев Перцовых — Петра Петровича, родился в Казани в 1868 году. Окончив вторую Казанскую гимназию, в 1887 году поступил на юридический факультет Казанского университета. Литературная деятельность Перцова началась в 1890 году в петербургских газетах «Неделя» и «Новости» с публикации стихов. О ранних стихах Перцова положительно отзывался А. А. Фет. Позднее он становится сотрудником местной (казанской) печати — в газетах «Волжский Вестник» и «Казанский Биржевой Листок».

Журналист «Русского богатства» 
Сотрудник «Казанского Биржевого Листка» А. И. Иванчин-Писарев, публицист-народник, свёл Перцова с Н. К. Михайловским — будущим редактором журнала «Русское богатство», который в ту пору только-только перешёл в руки либеральных народников. 1892 год был годом окончания университета и началом сотрудничества в журнале. Перцов поселился в Петербурге, ему поручили ведение библиографического отдела. Теперь уже Перцов сам приглашал к сотрудничеству новых журналистов для «Русского богатства». Благодаря ходатайству Перцова журнал на долгие годы приобрёл ведущего критика, литературоведа и библиографа А. Г. Горнфельда. Увлечение народничеством для Перцова не стало прочным: это был скорее пробный шар, вынужденный опыт журналистской деятельности.

Перцов и ранние символисты 
Уже весной 1893 г. Перцов вернулся в Казань и продолжил работу в «Казанском Биржевом Листке» и «Волжском Вестнике». Одновременно продолжилось сотрудничество в народнической газете «Неделя» и её приложении — журнале «Книжки Недели». Там задавали тон бывшие либеральные народники, отказавшиеся от радикальной доктрины Михайловского: редактор П. А. Гайдебуров, публицист Я. В. Абрамов со своей теорией «малых дел» и пропагандист «облагороженного консерватизма» М. О. Меньшиков. Стихи Перцова печатались здесь наряду с последними стихами А. М. Жемчужникова, Я. П. Полонского, В. С. Соловьёва и ранними стихами И. А. Бунина, К. Д. Бальмонта.

В 1894 г. Перцов вновь приехал в Петербург, на почве поэтических интересов познакомилсяс ранними символистами: В. Я. Брюсовым, Д. С. Мережковским, Ф. Сологубом, которые группировались в то время вокруг журнала «Северный вестник». Вместе со своим двоюродным братом В. В. Перцовым выпустил в 1895 г. сборник «Молодая поэзия», на обложке которого имена К. Д. Бальмонта, В. Я. Брюсова, Н. М. Минского, Д. С. Мережковского. В 1896 г. задумал и издал сборник «Философские течения русской поэзии», ему же принадлежала идея первого сборника критических работ Д. С. Мережковского (вышел в 1897 г. под названием «Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы»). Перцов в первую очередь идейный, а не коммерческий издатель; в ту пору его предприятия ещё не находят того сочувствия, которое встретило символизм среди читателей через семь-восемь лет.

В 1896 г. Перцов познакомился с В. В. Розановым. Несмотря на разницу в годах и литературных пристрастиях, Перцов сумел стать заинтересованным издателем и редактором различных розановских книг. Через Перцова Розанову был открыт путь в издания символистов. Перцовым были изданы сборники статей Розанова «Литературные очерки», «Сумерки просвещения», «Религия и культура» (все 1899), «Природа и история» (1900).

«Новый путь» 
В 1898 г. окончательно прекратилось издание первого символистского журнала «Северный вестник». На какое-то время символисты лишились собственной трибуны и разбрелись по различным редакциям. В 1900—1902 г. функцию символистского органа в какой-то мере выполнял журнал И. И. Ясинского «Ежемесячные сочинения». Но для мэтров символизма, какими считали себя Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус, Ясинский был чужим, и в 1902 г. они задумали религиозно-философский и литературный журнал «Новый путь», где функция редактора-издателя отводилась предприимчивому Петру Петровичу, уже зарекомендовавшему себя маститым символистским журналистом и издателем. Журнал начал выходить в 1903 г., но после внутриредакционных размолвок летом 1904 г. Перцов вынужденно передал руководство журналом Д. В. Философову.

Журналистская деятельность 
Не связывая себя более обязательствами с петербургскими символистами, Перцов принимал деятельное участие как публицист, литературный и художественный критик в журналах «Мир искусства», «Вопросы философии и психологии», «Отдых христианина», в газетах «Торгово-промышленная газета», «Голос Москвы». Перевёл работу Ипполита Тэна «Путешествие по Италии». В 1906 году Перцов стал редактором литературного приложения к газете «Слово». Благодаря ему в приложении появились стихи А. Блока, И. Анненского, Ф. Сологуба. В 1910-е годы Перцов активно сотрудничал в газете «Новое время». Многие его статьи, в том числе и яркие этюды о русской литературе, в печати так и не появились.

После революции 
После революции Пётр Петрович жил в Костромской губернии. В местном педагогическом техникуме в 1921—1922 гг. он читал лекции по истории общественных движений XVIII—XIX вв., в Костромском университете — курсы по истории русской живописи и о Гоголе. Бывая наездами в Москве, работал в музейном отделе Наркомпроса и в Отделе охраны памятников искусства, занимался спасением художественных ценностей в своей родной Казанской губернии, в столице и Подмосковье; участвовал в собраниях и диспутах интеллигенции. Его литературные интересы в то время сосредоточились на истории русской живописи и архитектуры. С 1897 г. до самой смерти Перцов не прекращал работу над своим главным философским трудом «Основания космономии» (или «Основания диадологии»), оставшимся неизданным. Им были выпущены также несколько путеводителей по музеям.

Литературные итоги 
Перцов прожил долгую, содержательную и интересную жизнь. Его «Литературные итоги», охватывающие период 1890—1902 гг., выразительно рисуют эволюцию идейного перехода от народничества к декадентству и религиозным исканиям в конце XIX — начале XX веков. Будучи незаурядным, умным, наблюдательным, тонко чувствующим эпоху и людей, умеющим тонко подмечать их характерные особенности, Перцов, оказавшись в гуще литературной борьбы, умудрился сохранить дружбу с такими разнонаправленными поэтами и писателями, как Д. С. Мережковский, А. А. Блок, В. Я. Брюсов, Вяч. Иванов, В. В. Розанов, Ф. Сологуб, Андрей Белый. Кроме того, поэтов объединяла общая редакционно-издательская работа. Помимо перечисленных авторов Перцов вспоминает о встречах с А. Н. Майковым, Я. П. Полонским, В. С. Соловьёвым, З. Н. Гиппиус, художниками-«мироискуссниками», о своем визите в Ясную Поляну, о возникновении «декадентской» журналистики, странной литературной атмосфере 1890-х годов. «Литературные воспоминания» впервые были выпущены издательством Academia в 1934 г. тиражом 2300 экз. Перцов довёл воспоминания до начала «Религиозно-философских собраний» и на этом месте (возможно, по цензурным соображениям) прервал. Задуманное в черновиках продолжение воспоминаний не состоялось.

Подведение итогов 
Известно стихотворное послание Перцову, написанное З. Н. Гиппиус. В. Я. Брюсов посвятил ему стихотворение «В ответ П. П. Перцову»:

По бороздам земного луга,
Еще не скоро отрешу
Вола усталого — от плуга.
Вперед, мечта, мой верный вол!
Неволей, если не охотой!
Я близ тебя, мой кнут тяжел,
Я сам тружусь, и ты работай!..
Еще я долго поброжу

В 1927 году в Москве был издан сборник «Письма В. Я. Брюсова к П. П. Перцову (к истории раннего символизма)», в котором опубликованы первые 32 письма Брюсова к Перцову из 173, имевшихся в литературном архиве Петра Петровича. По стилю и содержанию они свидетельствуют о тесных дружеских и литературных отношениях между собеседниками.

Сохранившийся архив писателя содержит сотни писем, неоконченные работы, мемуары, посвящённые ведущим деятелям Серебряного века. Вот некоторые названия: «Естественная система истории» (1901—1915), «Идеализм и реализм» (1893), «Письма о поэзии» (1893—1894), «Защита Петербурга», «Конец века или конец мира» (1898), «Вопрос о Пушкине в русской критике», «Пушкинские курьезы» (1899), «Попутные заметки» (1900—1906), «Наброски современности», «Подарок англичанину», «К истории литературной мелодии» (1921), «О русской поэзии» (1927), «Очерки Испании» (1911—1915), «Флоренция» (1914), «Ампирная Россия (Философия истории подмосковных усадеб)» (1924—1925), «Литературные воспоминания» (1929—1945), «Из дней былых» (1933—1943), «Брызги памяти» (1935—1941), «Брюсов в начале века» (1939—1940), «Блок первых годов (1902—1905)» (1940), «О Владимире Соловьёве» (1942); «Литературные афоризмы» (Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Толстой) (1897—1930-е) и др.

Последние годы 
Сергей Дурылин вспоминает об одиночестве, испытываемом Перцовым в послеоктябрьские годы. Располагая богатейшей коллекцией автографов, он вынужден был нищенствовать: Румянцевский музей не интересовался его архивом в полной мере. Денег за доклады о символизме он также не получал, поскольку не являлся научным сотрудником. В ответ на просьбу о пенсии в комиссию по улучшению быта учёных он получил запрос на рассмотрение его рукописи «Истории искусств». Единственной радостью оставались для него встречи с М. В. Нестеровым и С. Н. Дурылиным. После начала Великой Отечественной войны бедственное положение писателя ещё более осложнилось. Чтобы помочь ему как-то выжить, друзья решили организовать его приём в Союз советских писателей. На заседании 21 октября 1942 года по ходатайству М. В. Нестерова и Федорченко Перцова приняли в Союз писателей. Этот эпизод широко известен благодаря И. Л. Андроникову, остроумно стилизовавшему его под литературный анекдот. 

Пётр Петрович Перцов умер 19 мая 1947 года в Москве. Он был похоронен на Алексеевском кладбище.

В некрологе, подготовленном по инициативе С. Н. Дурылина и подписанном Т. Л. Щепкиной-Куперник, Н. Н. Гусевым, А. М. Эфросом, Н. К. Гудзием, И. Н. Розановым, Н. Л. Бродским, А. А. Сидоровым, А. В. Щусевым, Н. И. Тютчевым, было сказано, что умер «старейший из русских литературных и художественных критиков, отдавший писательству более 55 лет труда». Направленный в «Литературную газету», некролог опубликован не был.

Библиография 
 Письма о поэзии. — СПб.: типо-лит. Б. М. Вольфа, 1895. — 50 с.
 Первый сборник: Славянофильство. Литература и театр. Путевые очерки. — СПб.: тип. А. Е. Колпинского, 1902. — [4], 322, [2] с.
 Венеция. — СПб.: типо-лит. «Герольд», 1905. — 90 с.
 Венеция и венецианская живопись: Очерки. 2-е изд., пересм. и испр. — М.: Образоват. экскурсии, 1912. — 144 с.
 Венеция. — М.: Б.С.Г.-Пресс, 2007. — 285 с. — (Ars longa).
 …Панруссизм или панславизм? — М.: Т-во тип. А. И. Мамонтова, 1913. — [6], 66 с.
 Щукинское собрание французской живописи: Музей новой западной живописи. — М.: М. и С. Сабашниковы, 1921. — 116, [1] с.
 Ранний Блок. — М.: Костры, 1922. — 75 с.
 Третьяковская галерея: Историко-художественный обзор собрания. — М.: М. и С. Сабашниковы, 1922. — 94, [1] с.
 Подмосковные экскурсии. Трамвайные поездки: [Путеводитель]. — М.: Государственное издательство, 1924. — 68 с.
 Усадебные экскурсии: Поездки по железным дорогам. — М.; Л.: Гос. изд., 1925. — 151 с.
 Художественные музеи Москвы: Путеводитель. — М.; Л. : Гос. изд-во, 1925. — 165, [2] с.
 Литературные воспоминания. 1890—1902 гг. / Предисл. Б. Ф. Поршнева; Суп. обл. и переплет: А. Э. Блек. — М.; Л.: Academia, 1933. — XXXVI, 322, [5] с.
 Литературные воспоминания. 1890—1902 гг. / Под ред. А. В. Лаврова. — М.: Новое литературное обозрение, 2002. — 489, [2] с. — (Россия в мемуарах).

В периодике и сборниках 
 Нация и империя в русской мысли начала XX века. Издательства: Скименъ, Пренса, 2004 (Серия: Русские думы). 352 стр.: Статьи П. П. Перцова: «Парусное государство»; «Обратный патриотизм»; «Славянофильство или неославизм?».
 Введение в Диадологию // Полярность в культуре. Альманах под ред. Д. С. Лихачёва, Изд. «Канун».
 Воспоминания о В. В. Розанове. Новый Мир, № 10, 1998 г.

Примечания

Ссылки 
 Натан Эйдельман, «Вьеварум» 
 Отец русского символизма 

Выпускники Второй Казанской гимназии
Выпускники Казанского университета
Русский символизм
Русские поэты
Философы России
Пушкинисты
Сотрудники газеты «Новое время»
Переводчики России
Журналисты «Русского богатства»
Мемуаристы СССР
Мемуаристы Российской империи
Похороненные на Алексеевском кладбище
Русские поэты-символисты
Пётр Петрович